Beker van België 2016-17 (mannenvoetbal)
 Beker van België 2016-17 (vrouwenvoetbal)